Бо́ртницька ву́лиця — дві вулиці у Дарницькому районі міста Київ. Назва — на честь місцевості Бортничі.

 Бортницька вулиця — вулиця в місцевості Бортничі.
 Бортницька вулиця — вулиця в місцевості Червоний хутір.

Вулиці